Полат Махсетбаев — ( род 15 октябрь 1987 год, городе Нукус;) с 21 июля 2022 года назначен директором Агентства по делам молодёжи Республики Каракалпакстана, Узбекистан

Биография 
Полат Махсетбаевич Махсетбаев родился 15 октября 1987 года, г. Нукус, Республика Каракалпакстан. Член Либерально-демократической партии Узбекистана. Начальник областного управления Агентства по делам молодежи Республики Каракалпакстан.

В 2013 году окончил Нукусский государственный педагогический институт. По профессии он учитель русского языка.

Трудовая деятельность 
Начальник отдела социально-экономических и правовых проектов Совета Республики Каракалпакстан, молодёжное общественное движение «Камолот»

Заместитель председателя Совета Республики Каракалпакстан Союза молодежи Узбекистана

Заместитель акима Нукусского района Республики Каракалпакстан по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе (с 3 апреля 2021 года по 20 июля 2022 года

Ссылки 
 Официальная страница находится в Telegram .

Источники 

Страницы с непроверенными переводами
Государственные деятели Узбекистана